Formátování může být:

 formátování textu
 formátování disku

Související články 
 formát